Игерас () — имя и топоним, распространённый в испаноязычных странах. В дословном переводе фиговые деревья.

 Игерас — посёлок в Испании, провинция Кастельон.
 Игерас — посёлок в Мексике, штат Нуэво-Леон.
 Хосе Игерас — испанский теннисист и тренер.